Elena Gallego puede referirse a:
Elena Gallego Abad, periodista española.
Elena Gallego Andrada, filóloga, poeta, académica y traductora española.